Майкл Роберт Брюэр (, родился 6 ноября 1964 года в Пукекохе) — новозеландский регбист, выступавший на позиции фланкера и восьмого в клубах и в сборной; ныне главный тренер японского клуба «НТТ Докомо Ред Харрикейнз».

Игровая карьера 
За свою игровую карьеру Брюэр отметился выступлениями за команды провинций Кентербери и Отаго, в 1985 году он стал капитаном сборной Отаго под руководством Лори Мэйнса и в том же году стал лидером молодёжной сборной Новой Зеландии. Дебютировал в сборной Новой Зеландии 28 июня 1986 года в матче против Франции в Крайстчёрче, где занёс попытку и принёс сборной победу 18:9. Комментаторы и судьи предрекали Брюэру большое будущее и возможное лидерство в сборной Новой Зеландии, однако перед началом первого в истории чемпионата мира по регби, проходившего в Новой Зеландии, Майк получил травму и выбыл из строя.

Брюэр выступал в схватках и на всех трёх позициях задней линии — его коллегами в сборной были восьмые Уэйн Шелфорд, Зинзан Брук, правый фланкер Майкл Джонс и левый фланкер Алан Уиттон. В 1988 году Брюэр, Энди Эрл и Брук успешно выступили на позициях задней линии во время турне по Австралии. В 1991 году Брюэр не прошёл медицинское обследование, вследствие чего не попал в заявку сборной Новой Зеландии на второй чемпионат мира. Он продолжил играть за команду Отаго и принёс ей победу в первенстве провинций. В 1992 году тренером стал Лори Мэйнс, однако Брюэр снова получил травму и опять не смог выступить за сборную в том году — роль капитана досталась Шону Фитцпатрику, с которой тот успешно справлялся в течение шести лет. Всего Майк провёл 32 матча за сборную Новой Зеландии, попав в заявку на чемпионат мира 1995 года и сыграв на позиции левого фланкера в финале против ЮАР.

В связи с неудачами Отаго в чемпионате провинций Брюэр перешёл в команду Кентербери, где стал капитаном и лидером, а благодаря занесённой попытке в 1994 году выиграл финал первенства провинций у команды Уаикато. Карьеру завершил в 1999 году, поиграв в итальянском «Л’Акуила», ирландском «Блэкрок Колледж» и английском «Вест Хартлпул».

Тренерская карьера 
После завершения карьеры Брюэр работал тренером клубов Италии и Ирландии, тренируя даже команду «Ленстер» как тренер игроков 2-й линии. В августе 2008 года стал тренером нападающих (2-й линии) сборной Шотландии при Фрэнке Хэддене во главе тренерского штаба, но после отставки Хэддена в мае 2009 года ушёл. В 2009 году был техническим директором сборной Фиджи во время их турне по Европе.

В апреле 2010 года Брюэр возглавил английский «Сейл Шаркс», сменив Джейсона Робинсона. Брюэр обновил состав команды, убрав около 10 игроков и подписав примерно столько же. В декабре 2010 года уволен после того, как команда выиграла всего три матча из 9 в сезоне 2010/2011. В 2018 году возглавил клуб из Японии «НТТ Докомо Ред Харрикейнз».

Примечания 

Регбисты Новой Зеландии
Регбийные тренеры Новой Зеландии
Игроки сборной Новой Зеландии по регби
Игроки РК «Отаго»
Игроки РК «Кентербери»
Игроки РК «Блэкрок Колледж»
Игроки РК «Л’Акуила»
Игроки РК «Вест Хартлпул»
Тренеры РК «Сейл Шаркс»
Тренеры РК «НТТ Докомо Ред Харрикейнз»